

Architettura 
 Teatro d'Angennes – teatro storico di Torino prima riconvertito a cinema poi demolito

Persone 
 Alessandro d'Angennes – arcivescovo cattolico e politico italiano
 Charles d'Angennes de Rambouillet – cardinale e vescovo cattolico francese
 Julie d'Angennes – figlia del marchese de Rambouillet e di Catherine de Vivonne de Rambouillet